Christian Bäckman – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Jani Bäckman – calciatore finlandese
 Kjell Bäckman – ex pattinatore di velocità su ghiaccio svedese

Pagine correlate
 Backman
 Bachman
 Bachmann